Міжнародний футбольний кубок або Кубок Інтертото 1963/64 — третій розіграш Кубка Інтертото, європейського футбольного турніру для клубів, які не потрапили до офіційних турнірів УЄФА. У турнірі взяли участь 48 клубів із 12 країни. Переможцем вдруге поспіль став чехословацький «Словнафт» (Братислава), який переміг у фіналі польську клуб «Полонію» (Битом) з рахунком 1:0 завдяки голу Адольфа Шерера.

Учасники 

В порівнянні з попереднім розіграшем у змаганнях не брали участь команди з Угорщини, натомість повернулись представники Австрії, НДР, Польщі та Швеції, а команди Бельгії вперше взяли участь у турнірі.

Команди були розділені на 12 груп по чотири клуби у кожній. Групи формувалися за географічним принципом: групи A — західноєвропейські країни (Бельгія, Франція, Італія та Швейцарія), групи B — центральноєвропейські (Австрія, Нідерланди, Швеція та ФРН), групи С — східноєвропейські країни (Чехословаччина, НДР, Польща та Югославія). Найкраща команда кожної групи виходила до Першого раунду, де переможці груп з одним індексом (A, B або C) спеціально були розведені.

Груповий етап

Група A1

Група A2

Група A3

Група A4

Група B1

Група B2

Група B3

Група B4

Група C1

Група C2

Група C3

Група C4

Перший раунд 

1 Дві найкращі команди, що програли у Першому раунді, також вийшли до чвертьфіналу. Ними виявилися: «Модена» (3-4) та «Ергрюте» (1-2).

Чвертьфінал 

2 Одра (Ополе) пройшла далі за жеребом.

Півфінал

Фінал 
Фінал відбувся 25 травня 1964 року у Відні.

Див. також 
 кубок європейських чемпіонів 1963—1964
 кубок володарів кубків 1963—1964
 Кубок ярмарок 1963—1964

Посилання 
 Кубок Інтертото 1963/64 на RSSSF 
 Рахунок усіх матчів на сайті mogiel.net 

Кубок Інтертото
1963 у футболі
1964 у футболі